MPS Group Championships 2010 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2010 является 31-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Понте-Ведра-Бич — с 5 по 12 апреля 2010 года. Турнир входил в весеннюю серию соревнований на зелёном грунте.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Каролина Возняцки (№ 2 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Каролина Возняцки выигрывает 1-й титул в сезоне и 7-й за карьеру в туре ассоциации.
 Ольга Говорцова уступает все свои три своих финала в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Бетани Маттек-Сандс выигрывает 1-й титул в сезоне и 8-й за карьеру в туре ассоциации.
 Янь Цзы выигрывает 1-й титул в сезоне и 17-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 MPS Group Championships

 WTA Тур 2010
 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

 

США
Теннис
Апрель 2010 года
2010